Бенави́дес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 74,02 км². Население — 2 838 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Мэрия Бенавидеса

Муниципалитеты Леона